Джеймс Чарльз «Джейми» Маки (; ) — английский и шотландский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная карьера 
Карьеру начал в «Уимблдоне» присоединившись к молодёжному составу клуба в 2003 году. В период между 2003 и 2008 годами Маки играл в клубах Первой Футбольной лиги Англии «Милтон Кинс Донс» и «Эксетер Сити». В 2005 году был отдан в аренду клубу из города Саттон с одноимённым названием «Саттон Юнайтед».

В 2008 году был продан в клуб второй английской лиги «Плимут Аргайл». В мае 2009 года подписал контракт с лондонским «Куинз Парк Рейнджерс».

В сборной 
24 августа 2010 года Маки будучи игроком «Куинз Парк Рейнджерс» получает вызов в сборную Шотландии от главного тренера Крейга Лейвейна. Первый гол за сборную забил в товарищеской игре против Фарерских островов.

Достижения 
«Куинз Парк Рейнджерс»
 Чемпионат Футбольной лиги Англии: 2010/11 (1-е место, выход в Премьер-лигу).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Куинз Парк Рейнджерс»

Футболисты Англии
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Саттон Юнайтед»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»